Ohms — девятый студийный альбом американской альтернативной метал группы Deftones, выход которого состоялся 25 сентября 2020 года на лейбле Reprise Records.

Предыстория 
В музыкальном плане альбом охарактеризован как альтернативный метал и дрим-поп. Это первый альбом Deftones со времён их одноимённого альбома 2003 года, который был спродюсирован Терри Дэйтом, хотя в последний раз группа работала с ним во время производства неизданного до сих пор альбома  в 2008 году. Ohms также является первым альбомом Deftones, на котором Стивен Карпентер использует .

Материал 
Обложка была разработана Фрэнком Мэддоксом, который ранее работал с группой над несколькими альбомами, включая White Pony. На обложке всего 12 995 точек. Многие поклонники считали, что дизайн обложки — это дань уважения первоначальному басисту Deftones Чи Ченгу, который умер в 2013 году, поскольку глаза, которые изображены на обложке, тесно связаны с его фотографией. Однако барабанщик группы Эйб Каннингем заявил в интервью, что это было просто совпадение. Он также сказал, что идея обложки напомнила ему о 1980-х годах, в частности о музыкальном видеоклипе на песню певца Принса 1984 года «When Doves Cry».

Продвижение 
Группа начала тизерить релиз альбома с недельной цифровой кампанией в августе 2020 года. Deftones выпустили загадочные посты в социальных сетях, а также свой официальный сайт и анимацию через функцию Canvas Spotify, которая при решении выявила слово «Ohms» и продольные координаты для рекламного щита в Лос-Анджелесе, показывающего обложку альбома. Кампания завершила официальный анонс альбома Ohms и продвижение видеоклипа к одноимённой песни. Видеоклип к песне Ohms был снят режиссёром Рафатоном и включало то, что Rolling Stone описал его как «видео выступления группы, перемежающееся сценами из антиутопического мира, отражая музыкально и лирически тяжёлые песенные настроения».

Первоначально Deftones планировали гастролировать по Северной Америке в поддержку альбома Ohms с Gojira и Poppy с июля по сентябрь 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 тур был отложен до 2021 года.

Критика 

Ohms получил положительные отзывы музыкальных критиков; на сайте-агрегаторе Metacritic средневзвешенная оценка альбома составляет 87 из 100 баллов, основанная на 19 обзорах и указывает на «всеобщее признание».

Список композиций

Участники записи 
Адаптировано из буклета альбома.

Deftones 
 Чино Морено — вокал, ритм-гитара
 Стивен Карпентер — соло-гитара
 Серхио Вега — бас-гитара
 Эйб Каннингем — барабаны
 Фрэнк Делгадо — сэмплирование, клавишные

Технический персонал 
 Терри Дэйт — продюсер, микширование
  — мастеринг
 Уилл Борза — ассистент мастеринга
 Deftones — продюсирование

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2020 года
Альбомы 2020-х годов
Альбомы Deftones
Альбомы Reprise Records
Альбомы альтернативного метала
Альбомы дрим-попа
Альбомы построка
Альбомы шугейза
Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы, спродюсированные Терри Дэйтом